Verstrooiing (natuurkunde), het veranderen van richting van golven of deeltjes
verspreiding van na verbranding overgebleven menselijke resten; zie Crematie
Recreatie, ontspanning